{{Infobox voetbal Nederland Eredivisie
| Seizoen               = 2017/18
| Kampioen              = PSV
| Topscorer             = 
| Aantal clubs          = 18
| Degradatie            = Jupiler League
| Gedegradeerd          = FC TwenteRoda JC KerkradeSparta Rotterdam
| Europese kwalificatie = Champions League:1x 3e voorronde; 1x 2e voorronde.Europa League:1x 3e voorronde (via het bekertoernooi);2x 2e voorronde.
| Vorige editie         = Eredivisie 2016/17 (mannenvoetbal)
| Volgende editie       = Eredivisie 2018/19 (mannenvoetbal)
}}
Het Eredivisie-seizoen 2017/18 (mannen) was het 62e seizoen van de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 129e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Feyenoord was de titelverdediger, maar kon de titel dit seizoen niet verdedigen. PSV werd kampioen in speelronde 31.

 Voorgaand seizoen 
VVV-Venlo werd in het seizoen 2016/17 kampioen van de Eerste divisie en keerde daarmee, na vier jaar te hebben gespeeld in de Eerste divisie, terug in de Eredivisie. VVV-Venlo neemt hiermee de plek in van Go Ahead Eagles, dat na één seizoen in de Eredivisie laatste eindigde en daarmee rechtstreeks naar de Eerste divisie degradeerde. Roda JC Kerkrade handhaafde zich in de play-offs, door MVV Maastricht over twee wedstrijden achter zich te laten. NAC Breda versloeg in diezelfde play-offs N.E.C. en promoveerde daardoor na twee jaar terug naar de Eredivisie. N.E.C. bewandelde de tegenovergestelde weg.

 Teams 

 Trainerswijzigingen 

 Standen 
 Officiële eindstand 

 Eindstand na 34 wedstrijden 

 Legenda 

 Stand thuiswedstrijden 

 Stand uitwedstrijden 

 Stand 1e seizoenshelft 

 Stand 2e seizoenshelft 

 Wedstrijddata 
 Uitslagen 

 Play-offs 

 Toeschouwers 

 Positieverloop per club 

 Statistieken 
 Doelpunten 
 Aantal goals per speelronde 

 Topscorers 

 Hat-tricks(+) 

 Assists 

 Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden 

 Kaarten 
 Gele en rode kaarten 

 en  / 

 Kaartenoverzicht (clubs) 

 Kaartenoverzicht (scheidsrechters) 

 Uitwerking van de rode kaarten (spelers) 
 Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
|-
| 1
| style="text-align: left;" | Julian Chabot
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| VVV-Venlo
| 2 – 0
| 84e
| 3 – 0
| Jochem Kamphuis
|-
| 2
| style="text-align: left;" | Wilfried Kanon
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| AZ
| 0 – 0
| 28e
| 2 – 0
| Danny Makkelie
|-
| 4
| style="text-align: left;" | Stefan Thesker
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| Sparta Rotterdam
| 1 – 0
| 90+4e
| 1 – 0
| Christiaan Bax
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Steven Berghuis
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| PSV
| 1 – 0
| 43e
| 1 – 0
| Björn Kuipers
|-
| 8
| style="text-align: left;" | Édouard Duplan
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Thuis
| Excelsior
| 0 – 1
| 26e
| 1 – 2
| Serdar Gözübüyük
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Ajdin Hrustić
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| Willem II
| 0 – 0
| 23e
| 0 – 1
| Allard Lindhout
|-
| 11
| style="text-align: left;" | Wout Weghorst
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| Willem II
| 3 – 2
| 86e
| 3 – 2
| Kevin Blom
|-
| 12
| style="text-align: left;" | Ludovit Reis
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Thuis
| Vitesse
| 4 – 2
| 83e
| 4 – 2
| Jeroen Manschot
|-
| 13
| style="text-align: left;" | Tyronne Ebuehi
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| Vitesse
| 0 – 0
| 71e
| 2 – 0
| Ed Janssen
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Stanley Elbers
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Thuis
| PEC Zwolle
| 1 – 2
| 84e
| 1 – 2
| Jeroen Manschot
|-
| 16
| style="text-align: left;" | Henk Dijkhuizen
| style="text-align: left;" | Roda JC Kerkrade
| Uit
| ADO Den Haag
| 3 – 2
| 90+2e
| 3 – 2
| Reinold Wiedemeijer
|-
| rowspan="2" | 17
| style="text-align: left;" | Thomas Meißner
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| PSV
| 3 – 0
| 80e
| 3 – 0
| Björn Kuipers
|-
| style="text-align: left;" | Jonas Svensson
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| Ajax
| 1 – 2
| 86e
| 1 – 2
| Danny Makkelie
|-
| rowspan="2" | 18
| style="text-align: left;" | Morten Thorsby
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| AZ
| 0 – 1
| 69e
| 3 – 1
| Pol van Boekel
|-
| style="text-align: left;" | Rico Strieder
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| NAC Breda
| 2 – 1
| 90+3e
| 3 – 1
| Reinold Wiedemeijer
|-
| 19
| style="text-align: left;" | Nicolai Jørgensen
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| Ajax
| 2 – 0
| 59e
| 2 – 0
| Björn Kuipers
|-
| rowspan="2" | 20
| style="text-align: left;" | Lukas Görtler*
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Thuis
| Ajax
| 0 – 0
| 90+1e
| 0 – 0
| Danny Makkelie
|-
| style="text-align: left;" | Luigi Bruins
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Uit
| Roda JC Kerkrade
| 2 – 1
| 90+2e
| 2 – 1
| Martin Pérez
|-
| 21
| style="text-align: left;" | Bart Meijers
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Uit
| Ajax
| 2 – 1
| 90+2e
| 3 – 1
| Ed Janssen
|-
| rowspan="2" | 22
| style="text-align: left;" | Cristián Cuevas
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Thuis
| AZ
| 0 – 1
| 73e
| 0 – 4
| Siemen Mulder
|-
| style="text-align: left;" | Tim Breukers
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Uit
| NAC Breda
| 3 – 1
| 74e
| 6 – 1
| Kevin Blom
|-
| 27
| style="text-align: left;" | Derrick Luckassen
| style="text-align: left;" | PSV
| Uit
| Willem II
| 4 – 0
| 89e
| 5 – 0
| Björn Kuipers
|-
| 28
| style="text-align: left;" | Ralf Seuntjens
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| PSV
| 0 – 0
| 58e
| 3 – 0
| Serdar Gözübüyük
|-
| 29
| style="text-align: left;" | Joël Veltman
| style="text-align: left;" | Ajax
| Uit
| FC Groningen
| 1 – 1
| 86e
| 1 – 2
| Kevin Blom
|-
| 31
| style="text-align: left;" | Nicolás Tagliafico
| style="text-align: left;" | Ajax
| Uit
| PSV
| 3 – 0
| 80e
| 3 – 0
| Danny Makkelie
|}* Görtler kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij al gewisseld was, waardoor FC Utrecht de wedstrijd wel met elf man eindigde.

 Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd, tenzij ze de straffen van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteren.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf(aantal wedstrijden)
|-
| 3
| style="text-align: left;" | Anouar Hadouir
| style="text-align: left;" | Excelsior
| Uit
| Heracles Almelo
| 2 – 2
| 90+2e
| 2 – 2
| Martin van den Kerkhof
| Een grove charge op Tim Breukers van Heracles Almelo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 4
| style="text-align: left;" | Hirving Lozano
| style="text-align: left;" | PSV
| Uit
| sc Heerenveen
| 2 – 0
| 37e
| 2 – 0
| Kevin Blom
| Ernstig gemeen spel ten opzichte van Denzel Dumfries van sc Heerenveen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 6
| style="text-align: left;" | Giovanni Troupée
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Thuis
| PSV
| 1 –  5
| 84e
| 1 – 7
| Serdar Gözübüyük
| Het onderuit halen van Hirving Lozano van PSV in het strafschopgebied.
| 1
|-
| 7
| style="text-align: left;" | Tom van Weert
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| PEC Zwolle
| 2 – 2
| 87e
| 3 – 2
| Pol van Boekel
| Wilde tackle van achteren op Dirk Marcellis van PEC Zwolle.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 8
| style="text-align: left;" | Jerold Promes
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Thuis
| PSV
| 2 – 2
| 61e
| 2 – 5
| Danny Makkelie
| Hard inkomen op Santiago Arias van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Robin Pröpper
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Uit
| PSV
| 2 – 0
| 90e
| 3 – 0
| Ed Janssen
| Het onderuit halen van Albert Guðmundsson van PSV buiten het strafschopgebied.
| Geseponeerd
|-
| 10
| style="text-align: left;" | Mark Veenhoven
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Thuis
| FC Groningen
| 2 – 1
| 90+4e
| 2 – 1
| Bas Nijhuis
| Het onderuit halen van Lars Veldwijk van FC Groningen buiten het strafschopgebied.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 11
| style="text-align: left;" | Mikhail Rosheuvel
| style="text-align: left;" | Roda JC Kerkrade
| Uit
| Excelsior
| 0 – 0
| 36e
| 1 – 0
| Rob Dieperink
| Het onderuit halen van Zakaria El Azzouzi van Excelsior buiten het strafschopgebied.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Adil Auassar
| style="text-align: left;" | Roda JC Kerkrade
| Thuis
| FC Groningen
| 2 – 1
| 58e
| 2 – 2
| Pol van Boekel
| Het onderuit halen van Tom van Weert van FC Groningen in het strafschopgebied.
| 1
|-
| 16
| style="text-align: left;" | Nigel Bertrams
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Thuis
| FC Twente
| 1 – 2
| 90+5e
| 1 – 2
| Siemen Mulder
| Gewelddadig inkomen op Luciano Slagveer van FC Twente.
| 6
|-
| 17
| style="text-align: left;" | Adil Auassar
| style="text-align: left;" | Roda JC Kerkrade
| Thuis
| VVV-Venlo
| 0 – 1
| 83e
| 0 – 1
| Dennis Higler
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Damian van Bruggen van VVV-Venlo buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 21
| style="text-align: left;" | Mickey van der Hart
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| PSV
| 0 – 0
| 42e
| 4 – 0
| Serdar Gözübüyük
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Hirving Lozano van PSV buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 23
| style="text-align: left;" | Bilal Başacıkoğlu
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| Vitesse
| 1 – 1
| 65e
| 3 – 1
| Dennis Higler
| Het met twee benen inkomen op Thulani Serero van Vitesse.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Tyrell Malacia
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| Vitesse
| 2 – 1
| 81e
| 3 – 1
| Dennis Higler
| Het schuldig maken aan het op onreglementaire wijze een tegenspeler (Roy Beerens van Vitesse), die zich in een duidelijke scoringspositie buiten het strafschopgebied bevond beletten de bal te spelen, waardoor die scoringskans teniet werd gedaan in dit duel.
| 1
|-
| 24
| style="text-align: left;" | Hirving Lozano
| style="text-align: left;" | PSV
| Thuis
| sc Heerenveen
| 2 – 0
| 45e
| 2 – 2
| Dennis Higler
| Een slaande beweging naar Lucas Woudenberg van sc Heerenveen.
| 3 (2 plus 1 voorwaardelijk)- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 4, waarvan 1 voorwaardelijk (3 plus 1 voorwaardelijk, waarvan 1 voorwaardelijk)
|-
| 27
| style="text-align: left;" | Wilfried Kanon
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Thuis
| NAC Breda
| 1 – 0
| 37e
| 2 – 0
| Danny Makkelie
| Het onderuit halen van Sadiq Umar van NAC Breda in het strafschopgebied.
| 1
|-
| 29
| style="text-align: left;" | Freek Heerkens
| style="text-align: left;" | Willem II
| Thuis
| FC Utrecht
| 3 – 2
| 78e
| 3 – 2
| Jochem Kamphuis
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Cyriel Dessers van FC Utrecht buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 30
| style="text-align: left;" | Darryl Lachman
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| Excelsior
| 0 – 1
| 27e
| 2 –  1
| Edwin van de Graaf
| Het onderuit halen van Mike van Duinen van Excelsior in het strafschopgebied.
| 1
|-
| Ron Vlaar
| AZ
| Thuis
| PSV
| 2 – 3
| 89e
| 2 – 3
| Kevin Blom
| Het onderuit halen van Hirving Lozano van PSV buiten het strafschopgebied.
| 1- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| rowspan="2" | 31
| style="text-align: left;" | Michiel Kramer
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| Vitesse
| 3 – 0
| 45e
| 7 – 0
| Kevin Blom
| Een trappende beweging in het gezicht van Alexander Büttner van Vitesse.
| 7
|-
| style="text-align: left;" | Siem de Jong
| style="text-align: left;" | Ajax
| Uit
| PSV
| 3 – 0
| 83e
| 3 – 0
| Danny Makkelie
| Het gaan staan op de enkel van Santiago Arias van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 32
| style="text-align: left;" | Peter van Ooijen
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Uit
| Excelsior
| 1 – 0
| 49e
| 2 – 2
| Siemen Mulder
| Bal van de doellijn gekeerd met zijn arm.
| 1
|}

 Uitwerking van de rode kaarten of het wegsturen van stafleden 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam(Functie)
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Reden
! style="width: 200px;" | Straf(aantal wedstrijden)
|-
| 13
| style="text-align: left;" | Stijn Vreven (hoofdcoach)
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Uit
| Heracles Almelo
| 2 – 1
| 90+1e
| 2 – 1
| Pol van Boekel
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Jan Wouters (assistent-trainer)
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| FC Utrecht
| colspan="3" | Voor de warming-up(Afgelast)
| Björn Kuipers
| Vermeend onbehoorlijk gedrag richting de arbitrage.
| Officiële waarschuwing
|-
| 16
| style="text-align: left;" | Stijn Vreven (hoofdcoach)
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Thuis
| FC Twente
| 1 – 2
| Na afloop
| 1 – 2
| Siemen Mulder
| Het meerdere malen op agressieve wijze in woord en gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de arbitrage.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Beroepscommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 22
| style="text-align: left;" | Gertjan Verbeek (hoofdcoach)
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Thuis
| AZ
| 0 – 1
| 73e
| 0 – 4
| Siemen Mulder
| Het bij herhaling in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de arbitrage en/of het zonder toestemming van de scheidsrechter verlaten van de instructiezone.
| 1
|-
| 26
| style="text-align: left;" | Stijn Vreven (hoofdcoach)
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Thuis
| Feyenoord
| 0 – 0
| 5e
| 2 – 1
| Bas Nijhuis
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 3 (2 plus 1 voorwaardelijk)
|}

 Uitwerking van straffen die door de aanklager van de KNVB gegeven zijn 
Deze straffen zijn uitgedeeld naar aanleiding van incidenten in andere toernooien/competities of door de aanklager betaald voetbal. Ze hebben betrekking op alle eerstvolgende officiële wedstrijden binnen Nederland, dus ook de Eredivisie.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf(aantal wedstrijden)
|-
| rowspan="2" | 
| style="text-align: left;" | Donny Gorter
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| Feyenoord
| 1 – 0
| 82e
| 2 – 0
| Pol van Boekel
| Hands waardoor een duidelijke scoringskans werd ontnomen in het strafschopgebied.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Rai Vloet
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| Uit
| Achilles '29
| 4 – 2
| 84e
| 4 – 3
| Jeroen Manschot
| Het onderuit halen van Imran Oulad Omar van Achilles '29 buiten het strafschopgebied.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 7
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| NAC Breda
| 0 – 1
| 89e
| 0 – 1
| Siemen Mulder
| (Een poging tot) het geven van een elleboogstoot in het gezicht van Pablo Marí van NAC Breda.
| 4 (3 plus 1 voorwaardelijk)- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: Vrijgesproken- Niet geaccepteerd door aanklager betaald voetbal -Beroepscommissie: 4 (3 plus 1 voorwaardelijk)
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Nick Viergever
| style="text-align: left;" | Ajax
| Uit
| Feyenoord
| 1 – 4
| Na afloop
| 1 – 4
| Danny Makkelie
| Het in diskrediet brengen van de belangen van het voetbal en de voetbalsport in het algemeen.
| 1 voorwaardelijk
|-
| 
| style="text-align: left;" | Hans van de Haar(assistent-trainer)
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Uit
| VVV-Venlo
| 2 – 1
| 68e
| 3 – 1
| Kevin Blom
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 1
|-
| 
| style="text-align: left;" | Maurice Steijn (hoofdcoach)
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| PSV
| 1 – 1
| 45+5e
| 4 – 1
| Jochem Kamphuis
| Aanmerkingen op de arbitrage.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk (2 plus 1 voorwaardelijk, waarvan 1 voorwaardelijk)- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk (2 plus 1 voorwaardelijk, waarvan 1 voorwaardelijk)
|-
| 19
| style="text-align: left;" | Tim Matavž
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| sc Heerenveen
| 1 – 0
| 30e
| 1 – 1
| Allard Lindhout
| Het geven van een elleboogstoot in het gezicht van Denzel Dumfries van sc Heerenveen.
| 5, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Tuchtcommissie: 5, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd - Beroepscommissie: 4
|-
| 
| style="text-align: left;" | Diederik Boer
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| AZ
| 2 – 1
| 54e
| 4 – 1
| Bas Nijhuis
| Hands buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 29
| style="text-align: left;" | Julian Chabot
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| PEC Zwolle
| 1 – 0
| 35e
| 2 – 0
| Bas Nijhuis
| Een grove overtreding op Younes Namli van PEC Zwolle.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 30
| style="text-align: left;" | John van den Brom (hoofdcoach)
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| PSV
| 2 – 3
| Na afloop
| 2 – 3
| Kevin Blom
| Negatief uitlaten op de arbitrage in een tv-interview.
| 1
|}

 Uitwerking van straffen die door gele kaarten bij de KNVB geregistreerd zijn 
Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop is de speler daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd.*'' Speler die een gele kaart meenam uit het vorige seizoen ((2016/17) speelronde 33 of 34).
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 160px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 330px;" | Reden
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Pedro Chirivella
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 5 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 11
| style="text-align: left;" | Zakaria Labyad
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 11 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5* gele kaarten na 11 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 13
| style="text-align: left;" | Lex Immers
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 14
| style="text-align: left;" | Stefan Thesker
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Stijn Wuytens
| style="text-align: left;" | AZ
| 5* gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Lasse Schöne
| style="text-align: left;" | Ajax
| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 16
| style="text-align: left;" | Thomas Bruns
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5* gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Cristián Cuevas
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Oussama Idrissi
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ryan Koolwijk
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Joël Veltman
| style="text-align: left;" | Ajax
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 17
| style="text-align: left;" | Dirk Marcellis
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Youness Mokhtar
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5* gele kaarten na 17 speelronden.
|-
| 18
| style="text-align: left;" | Matt Miazga
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|-
| 19
| style="text-align: left;" | Wout Weghorst
| style="text-align: left;" | AZ
| 5* gele kaarten na 19 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 20
| style="text-align: left;" | Jeffry Fortes
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Aaron Meijers
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 20 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 21
| style="text-align: left;" | Ismail Azzaoui
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Matthijs de Ligt
| style="text-align: left;" | Ajax
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Danny Post
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 21 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 22
| style="text-align: left;" | Simon Gustafson
| style="text-align: left;" | Roda JC Kerkrade
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Arno Verschueren
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| 23
| style="text-align: left;" | Pablo Marí
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 24
| style="text-align: left;" | Kenneth Dougall
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Denzel Dumfries
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Sander Fischer
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Giovanni Korte
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Deyovaisio Zeefuik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 25
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jan-Arie van der Heijden
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5* gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ralf Seuntjens
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Rai Vloet
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 26
| style="text-align: left;" | Kingsley Ehizibue
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jorrit Hendrix
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Haris Vučkić
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 27
| style="text-align: left;" | Mike van Duinen
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Willem Janssen
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Bram van Polen
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 27 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 28
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 10 gele kaarten na 28 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ali Messaoud
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5 gele kaarten na 28 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Fabian Sporkslede
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5* gele kaarten na 28 speelronden.
|-
| rowspan="6" | 29
| style="text-align: left;" | Steven Bergwijn
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Vito van Crooij
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Danny Holla
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jurgen Mattheij
| style="text-align: left;" | Excelsior
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Stijn Schaars
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Django Warmerdam
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| rowspan="6" | 30
| style="text-align: left;" | Juninho Bacuna
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Steven Berghuis
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Luc Castaignos
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Sherel Floranus
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Gyrano Kerk
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Morten Thorsby
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| rowspan="7" | 31
| style="text-align: left;" | Cristián Cuevas
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 10 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Donis Avdijaj
| style="text-align: left;" | Roda JC Kerkrade
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Clint Leemans
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Samir Memišević
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Karol Mets
| style="text-align: left;" | NAC Breda
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Dani Schahin
| style="text-align: left;" | Roda JC Kerkrade
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jonas Svensson
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 32
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 11 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Yassin Ayoub
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Bartholomew Ogbeche
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jordy de Wijs
| style="text-align: left;" | SBV Excelsior
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 33
| style="text-align: left;" | Santiago Arias
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Erik Bakker
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Kik Pierie
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|}

Transfers

Trivia 
 Bij aanvang van de competitie is Phillip Cocu van PSV de langstzittende coach in de Eredivisie. Hij is sinds seizoen 2013/14 coach van zijn club. Cocu werd in maart 2014 kort vervangen door assistent Ernest Faber, vanwege een operatie bij Cocu.
 Het eerste doelpunt van dit seizoen werd gescoord (in buitenspelpositie) door de Belg Cyriel Dessers. Hij scoorde namens FC Utrecht.
 De bij Feyenoord in de winterstop teruggekeerde Robin van Persie vestigde op 8 februari 2018 een record toen hij als invaller scoorde tegen FC Groningen (3-0). Na 13 jaar en 358 dagen was hij daarmee weer trefzeker in de eredivisie. Zijn laatste treffer dateerde van 15 februari 2004 tegen ADO Den Haag. Tussen die goal en het doelpunt tegen FC Groningen zat dus bijna 14 jaar, een record in de eredivisie. Bert Zuurman kwam tussen 1991 (in dienst van FC Groningen) en 2003 (in dienst van Zwolle) 11 jaar en 349 dagen niet tot scoren in de eredivisie.
 PSV verloor dit seizoen geen enkele thuiswedstrijd. Er werd wel 2 keer gelijkgespeeld, tegen FC Groningen (0-0) en sc Heerenveen (2-2).
 Voor het eerst sinds 2015 degradeerden aan het einde van het seizoen de drie onderste teams direct of via de nacompetitie uit de Eredivisie, wat betekent dat er volgend seizoen drie nieuwe teams promoveren naar de Eredivisie.

Zie ook 
 Eredivisie 2017/18 (vrouwenvoetbal)

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2017/18